Брайан Макбрайд:
 Фернандес, Рубен Хурадо (род. 1986) — испанский футболист.
 Фернандес, Рубен — аргентинский баскетболист.
 Фернандес, Рубен (род. 1991) — испанский велогонщик.
 Фернандес, Рубен (род. 1960) — аргентинский футболист.
 Фернандес, Рубен (род. 1968) — испанский игрок в индор-соккер и пляжный футбол.
 Фернандес, Рубен (род. 1931) — парагвайский футболист.
 Фернандес, Рубен (род. 1980) — уругвайский футболист.
 Фернандес Асевес, Рубен (род. 1967) — мексиканский адвокат и политик.